L'Autoroute A18 (o A18) belga parte dal confine con la Francia, al congiungimento con l'Autoroute A16, fino ad arrivare a Jabbeke. L'autostrada è lunga 44 km.

Percorso

Voci correlate
 Autostrade in Belgio

Altri progetti

Collegamenti esterni

A018